Christian III, roi de Danemark et de Norvège (1534-1559)
Christian III, comte palatin de Birkenfeld et de Birkenfeld-Bischweiler (1715-1735), duc palatin des Deux-Ponts (1731-1735)